Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Czarnogóra posiadała ponad 20 miast o ludności przekraczającej 2 tys. mieszkańców. Stolica kraju Podgorica jako jedyne miasto liczyło ponad 100 tys. mieszkańców; 1 miasto z ludnością 50÷100 tys., 8 miast z ludnością 10÷25 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Czarnogórze 
Największe miasta w Czarnogórze według liczebności mieszkańców (stan na 01.04.2011):

Alfabetyczna lista miast w Czarnogórze

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Czarnogóra